Die 2. HNL 1999/2000 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Nachdem der Absteiger aus der 1. HNL, NK Mladost 127 Suhopolje, aus finanziellen Gründen zurückziehen musste, bestand diese Spielzeit aus 17 Mannschaften. Die Teams spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen in die 1. HNL 2000/01 auf. Die letzten vier Vereine stiegen in die 3. HNL ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Croatia 1999/2000 www.rsssf.com, (engl.)

1999
Fußballsaison 1999/2000